Нему́хин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Немухин, Владимир Николаевич (1925—2016) — русский художник-нонконформист, один из лидеров Лианозовской группы.